Прыг-скок

 «Прыг-Скок» — рассказ 1849 года Эдгара По в жанре хоррор.
 «Прыг-скок» — альбом 1990 года проекта «Егор и Опизденевшие».
 «Прыг-скок» — заглавная песня с этого альбома.